Engels voor onderneming
 Enterprise (band), een Zeeuwse band
 Enterprise (treindienst)

Attracties
 Enterprise (attractie), een attractietype
 Enterprise (Slagharen), een attractie van dit type in Attractiepark Slagharen
 Enterprise (Bellewaerde), een voormalige Enterprise in Bellewaerde Park

Star Trek
 Star Trek: Enterprise, een Star Trek-televisieserie
 Enterprise (Star Trek), algemeen overzicht van fictieve ruimteschepen in Star Trek

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Enterprise (Alabama)
 Enterprise (Kansas)
 Enterprise (Mississippi)
 Enterprise (Nevada)
 Enterprise (Oregon)
 Enterprise (Utah)
 Enterprise (West Virginia)

Ruimtevaart
 Enterprise (ruimteveer)

 Entreprise (molen), een korenmolen in Kolham

Zie ook 
 USS Enterprise (doorverwijspagina)